SQJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shehdi (Etiopia)